Plusieurs institutions éducatives portent le nom de « collège Sainte-Marie » :

 Collège Sainte-Marie de Belfast
 Collège Sainte-Marie de Bourges
 Collège Sainte-Marie de Calgary
 Collège Sainte-Marie de Durnham
 Collège Sainte-Marie de Montréal, au Canada
 Collège Sainte-Marie à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine
 Collège Sainte-Marie de Sault-Sainte-Marie
 Collège Sainte-Marie de Saint-Ghislain
 Collège Sainte-Marie de Surrey
 Collège Sainte-Marie de Marignane

Voir aussi 
 , plusieurs lycées de ce nom
 Cours Sainte-Marie de Hann, à Dakar
 Institution Sainte-Marie à Antony, dans les Hauts-de-Seine
 Institut Sainte-Marie à Schaerbeek, en Belgique
 Institution Sainte-Marie à Liège, Belgique